Cairoli peut désigner :

Patronyme 
 Adelaide Cairoli (1806-1871), patriote italienne ;
 Antonio Cairoli (1985), pilote italien de motocross ;
 Benedetto Cairoli (1825-1889), homme d'État italien ;
 Matteo Cairoli (1996- ), pilote automobile italien.

Toponyme 
 Gropello Cairoli, commune italienne de Lombardie ;
 Cairoli, station du métro de Milan.